Gulli Africa est une chaîne de télévision à diffusion internationale en Afrique, destinée à la jeunesse (enfants de 3 à 13 ans). Elle est la propriété du Groupe M6.

La chaîne est accessible sur le canal 84 des Bouquets Canal+ (anciennement canal 74) dans 24 pays d'Afrique (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République du Congo, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Conakry, Guinée équatoriale, Madagascar,  Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo).

Histoire 

Après avoir exporté la chaîne Gulli en Russie en , Lagardère Active lance une nouvelle déclinaison de sa chaîne destiné aux pays d'Afrique sub-saharienne et francophone afin de continuer à développer à l'international leur pôle télévision.

Identité visuelle

Programmes diffusés 
Gulli Africa diffuse des dessins animés, des séries, des émissions, des films ou téléfilms.

Dessins animés

Séries 

Chica vampiro
Franky
Kally's Mashup, la voix de la pop 
Power Rangers Megaforce
Power Rangers Super Megaforce
Power Rangers Dino Charge
Power Rangers : Dino Super Charge
Power Rangers Ninja Steel
Power Rangers: Super Ninja Steel

Articles connexes 
Télétoon+
Gulli
TiVi5 Monde
Piwi+
Tiji

Références

Liens externes 
 Site de Gulli

Gulli
Chaîne de télévision en français
Culture en Afrique
Chaîne de télévision du Groupe M6